Municípios da província de Lérida, Catalunha, Espanha
Granyena de les Garrigues
Granyena de Segarra

Desambiguações de topônimos